Василий Ващенко:
 Ващенко, Василий Семёнович (1905—1993) — советский языковед, доктор филологических наук.
 Ващенко, Василий Фёдорович (1850—1918) — русский учёный-пчеловод.